Алієнація ()

 Алієнація (психіатрія)

Див. також 
 Відчуження